Alsån (plaats), een dorp binnen de Zweedse gemeente Överkalix
 Alsån (rivier), een ongeveer 55 kilometer lange Zweedse afwateringsrivier binnen de gemeente Överkalix